Kaivossaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaivossaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Kaivossaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar